Орло́вский () — польская и русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 
 
 Орловский, Бронислав Викентьевич — украинский учёный, механик, специалист в области швейного машиноведения.
 
 Орловский, Валентин Викентьевич (1900—1961) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерно-танковой службы, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Орловский, Виктор Феликсович (род. 1950) — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой в Медицинском институте Сумского государственного университета.
 Орловский, Виталий Абрамович (род. 1931) — российский художник.
 Орловский, Витольд Францевич (1874—1966) — русский и польский врач, терапевт, доктор медицины
 
 Орловский, Дмитрий Дмитриевич (1906—2004) — советский актёр театра и кино.
 Орловский, Ежи Хенрик (Ури Орлев; 1931—2022) — израильский детский писатель.
 Орловский, Иван Иванович (1869—1909) — смоленский краевед, историк, педагог.
 Орловский, Владимир Николаевич (род. 1969) — белорусский государственный деятель.
 Орловский, Иосиф Станиславович (Игнатьевич) (1820—1880) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Орловский, Кирилл Прокофьевич (1895—1968) — советский партизан; организатор сельскохозяйственного производства. Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Орловский, Осип Данилович (?—1926) — белорусский писатель.
 Орловский, Павел Ефимович (1896—1974) — юрист, член-корреспондент АН СССР (1953).
 Орловский, Радослав Владимирович (род. 1970) — белорусский футболист.
 Орловский, Рафаил Львович (1905—?) — российский художник.
 Орловский, Рихард (род. 1957) — польский и американский футболист, тренер.
 
 Феоктист (Орловский) (ум. 1829) — архимандрит Боголюбова Владимирского монастыря РПЦ, педагог и ректор.
 Орловский, Юзеф (1742—1807) — польский военачальник, генерал-майор (1789), генерал-лейтенант (1794).
 Орловский, Юрий Петрович (1928—2020) — советский и российский правовед.

 Орловская, Людмила Васильевна (Лысенко; род. 1973) — белорусская биатлонистка.

Псевдонимы 
 Орловский — псевдоним писателя К. Ф. Головина.
 Гай Юлий Орловский (род. 1939) — российский писатель-фантаст.

Населённые пункты 
 Орловский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Орловский — посёлок в Агинском районе Забайкальского края.
 Орловский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
Орловский — посёлок в Городском округе Бор Нижегородской области.
 Орловский — посёлок в Колыванском районе Новосибирской области.
 Орловский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области, ликвидирован в 2009 г.
 Орловский — посёлок в Орловском районе Ростовской области.
 Орловский — посёлок в Пронском районе Рязанской области.
 Орловский — название в 1915—1918 (?) гг. села Большой Зерентуй в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Орловский — шанец на юге Российской Империи, позже город Орлик.

См. также 
 Орловские — о дворянском роде
 
 
 
 
 Орловский Шлюз
 Маяк Орловский
 Красноорловский
 Малоорловский